Sabotage bezeichnet:

 Sabotage, absichtliche Störung eines Ablaufes
 Sabotage (1936), britischer Thriller aus dem Jahr 1936
 Sabotage (1952), US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1952
 Sabotage – Dark Assassin, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1996
 Sabotage (2014), US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2014
 Sabotage (Album), Album von Black Sabbath
 Sabotage (Lied), Song der Beastie Boys

Siehe auch: